Il doppio del torneo di tennis SAP Open 2007, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Eric Butorac e Jamie Murray che hanno battuto in finale Chris Haggard e Rainer Schüttler 7-5, 7-6(6).

Teste di serie

  František Čermák /  Jaroslav Levinský (primo turno)
  Simon Aspelin /  Robert Lindstedt (primo turno)

 Paul Goldstein /  Jim Thomas (secondo turno)
 Chris Haggard /  Rainer Schüttler (finale)

Tabellone

Fase finale

Collegamenti esterni 

SAP Open 2007
ATP Tour 2007